Gray är ett efternamn.

Personer med efternamnet Gray

 Alasdair Gray (1934–2019), skotsk författare, dramatiker och konstnär
 Andre Gray] (född 1991), engelsk fotbollsspelare
 Andy Gray (född 1977), engelsk fotbollsspelare
 Asa Gray (1810–1888), amerikansk botaniker

 Betsy Gray (död 1798), irländsk rebell

 Catriona Gray (född 1994), australisk-filippinsk fotomodell, Miss Universum 2018
 Charles Gray (1928–2000), brittisk skådespelare
 Clifford Gray (1892–1969), amerikansk bobåkare
 Coleen Gray (1922–2015), amerikansk filmskådespelare
 Colin S. Gray (1943–2020), brittisk statsvetare och militärteoretiker

 David Gray (född 1968), brittisk musiker
 David Gray (snookerspelare) (född 1979), engelsk snookerspelare
 Demarai Gray (född 1996), engelsk fotbollsspelare
 Dunc Gray (1906–1996), australisk tävlingscyklist

 Eddie Gray (född 1948), skotsk fotbollsspelare
 Eileen Gray (1878–1976), irländsk inredningsarkitekt
 Elisha Gray (1835–1901), amerikansk ingenjör och uppfinnare
 Emma Gray Munthe  (född 1976), svensk TV-person och filmkritiker
 Frank Gray (född 1954), skotsk fotbollsspelare
 George Gray  (1840–1925), amerikansk politiker, demokrat, senator för Delaware
 George Robert Gray (1808–1872), brittisk zoolog
 Gustave Le Gray (1820–1884), fransk fotograf
 Harry Gray (född 1935), amerikansk kemist
 Henry Gray (1827–1861), engelsk kirurg och anatom
 Isaac P. Gray (1828–1895), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för Indiana
 James Gray (född 1969), amerikansk filmregissör och manusförfattare
 Jamie Lynn Gray (född 1984), amerikansk sportskytt
 Jim Gray (1944–försvunnen 2007), amerikansk datalog
 John Gray, flera personer
 John Gray (författare) (född 1951), amerikansk relationsrådgivare, författare och föreläsare
 John Gray (regissör), amerikansk regissör
 John Gray (socialist) (1799–1883), brittisk socialistisk författare
 John Edward Gray (1800–1875), brittisk zoolog
 John N. Gray (född 1948), engelsk författare och politisk filosof
 John S. Gray(1851–1902), amerikansk politiker, republikan, viceguvernör i Idaho
 Johnny Gray (född 1960), amerikansk medeldistanslöpare
 Kenneth J. Gray (1924–2014), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Illinois
 Lauren Gray (född 1991), skotsk curlingspelare
 Linda Gray (född 19409, amerikansk skådespelare
 Loren Gray (född 2002), amerikansk sångerska och internetkändis
 Lotta Gray (född 1966), svensk journalist
 Macy Gray (född 1967), amerikansk R&B-sångerska
 Michael Gray (född 1974), engelsk fotbollsspelare
 Noah Gray-Cabey (född 1995), amerikansk skådespelare och pianist
 Patrick Gray (1916–2005),  tillförordnad chef för FBI
 Paul Gray (1972–2010), amerikansk musiker
 Ricardo Gray (född 1993), svensk fotbollsspelare
 Robert Gray (1755–1806), amerikansk upptäcktsresande
 Rocky Gray (född 1974), amerikansk musiker och låtskrivare
 Samuel Frederick Gray (1766–1828), brittisk botaniker
 Stephen Gray (1666–1736), brittisk naturforskare
 Thomas Gray (1716–1771), brittisk poet
 Vincent C. Gray (född 1942), amerikansk politiker, demokrat, borgmästare i District of Columbia

Engelska efternamn